La théorie de l'institution et de l'État de Puissance a été remise à jour par Maurice Hauriouau début du .

Notes

Liens internes 

 Souveraineté
 État
 Droit public

État de puissance